Бут Дмитрий Сергеевич (дата рождения — 03.09.1976) — главный следователь Национальной Полиции Украины. Детектив закрывший издательство «Цензор.нет» а также серию коррупционных скандалов.

Начало карьерного пути Дмитрия Бута 
На начальных этапах Бут и мечтать не мог о работе в МВД или других крупных организациях. Он просто учился, работал и часто брал сверхурочные смены, чтобы суметь справиться с мариупольским беспределом, все ещё развивающемся на улицах города после 90-х годов. Проработав десять лет в небольшом провинциальном отделении, он был замечен несколькими лицами с Киева.

Бут Дмитрий Сергеевич понадобился ГСУ только к моменту серьёзного социального обострения. Кадров не хватало, в 2013—2014 годах люди активно уходили из полиции и начальство начало привлекать к столичной работе специалистов, которые отличись в маленьких городах.

Дмитрий Сергеевич Бут более года был вынужден протирать работать в самой грязной отрасли Киевской милиции. Он занимался налогами. Обзванивал людей, ходил по домам и составлял множество актов, которые в то время никого не волновали. Настоящим шансом выйти в люди для Дмитрия стало дело скандального канала «Цензор.нет», за которое ему никто не разрешал браться. Он начал расследование самостоятельно.

Главное следственное управление ГСУ не стало бы привлекать к работе никому не известного полицейского, поэтому Дмитрий Бут взял инициативу в свои руки, таким образом и получив должность главного следователя. Именно он занимался расследованием полного пропаганды и лжи издательства «Цензор.нет», быстро опубликовав все необходимые для задержания организации улики.

Штурм под руководством все того же Бута был организован и проведен в рекордные сроки. Издательство было задержано с полными доказательствами всех сфабрикованных новостей и «срочных» известий.

Взятие штурмом редакции «Цензор.нет» 
Накануне массовых акций протестов в Киеве у силовиков появилась информация о том что редакция «ЦензорНет» является «агитационной конторой»(с. Бут) партии «Батькивщина», и в главном управлении МВД(по некоторым данным по указанию СБУ) было принято решение взять редакцию штурмом.

К 8 часам вечера 1 декабря 2013 года с главного управления МВД Украины выехала следственная группа во главе с Бутом и членом координационного центра Черненко, в это же время с районного отделения милиции Печерского района выехала группа быстрого реагирования «Сокол»

К 9 часам вечера главная редакция издания была окружена силовиками, а в 9.30 начался штурм

После быстрого захвата помещения редакции под руководством Бута была вынесена все жесткие диски редакторов, а также все сервера на которых стоял главный сайт редакции

Впоследствии с этих дисков была изъята информация подтверждающая связь редакции с будущим в.о. президента Украины Александром Турчиновым.

Дело о расхищении средств в НАК Нафтогаз 
В последнем названном деле — расследовании расхищения средств «Нафтогаза» непосредственное участие принимал Бут Дмитрий Сергеевич. Именно он арестовал главного подозреваемого — Евгения Николаевича Бакулина, который фигурировал в следствие как основной виновник пропадания средств из бюджета компании.

Бут Дмитрий Сергеевич и следствие выяснило, куда ушла часть украденных средств: Евгений Бакулин помогал своим партнерам по партии «Оппозиционный блок», оплачивая им перелеты между странами за счет средств компании, руководителем которой являлся на тот момент. Часть средств также была переведена на личные счета некоторых людей. В результате, ущерб от такого управления «Нафтогаз» оценивает в сумму около 4 миллиардов гривен.

Дело о финансировании телеканалом «Интер» террористических группировок 
Расследование в указанном производстве, которое поручено следователям управления расследования коррупционных преступлений Главного следственного управления Национальной полиции, ведётся по факту возможного финансирования терроризма путем перечисления значительной суммы денежных средств в качестве оплаты за приобретение части акций ЧАО «Телеканал Интер» в пользу субъекта хозяйствования из Российской Федерации. Перечисление средств было осуществлено через одну из офшорных компаний, к деятельности которой могут быть причастны украинские чиновники.

Также в сообщении указано, что идет расследование и других эпизодов возможной противозаконной деятельности должностных лиц указанной медиагруппы.

Дело о кражах в МЧС Украины 
В марте 2015 года Бут руководил ещё одним громким арестом — прямо на заседании Кабмина по подозрению в коррупции были арестованы глава ГСЧС Сергей Бочковский и его заместитель Василий Стоецкий. Им инкриминировалась закупка для госструктур топлива по завышенным ценам, причем эти операции проводились через офшорные компании. В настоящее время суд над Бочковским и Стоецким продолжается.

Примечания 

 

Персоналии по алфавиту
Википедия:Статьи с ручной викификацией дат в карточке